Mollys Gusher är Molly's Gushers debutalbum, utgivet 2005.

Låtar på albumet
 "Look of love"
 "The One"
 "Trail of sorrow"
 "Queen of my heart"
 "Falling"
 "Crisis"
 "Lead with the right"
 "Lost"
 "Song from shotgun paradise"
 "Road to victory"
 "Out of this world"
 "Lights out"

Musikalbum 2005
Svenska debutalbum